«El Perdón» (Прости) — песня американского певца Ники Джема и испанского автора-исполнителя Энрике Иглесиаса, вышедшая 6 февраля 2015 года в качестве первого сингла с седьмого студийного альбома Ники. Англоязычная версия, названная «Forgiveness», была издана 10 июля 2015 года. Песня достигла позиции № 1 в американском хит-параде Hot Latin Songs, возглавляя его рекордные 30 недель. Автором песни выступил Nick Rivera Caminero, а продюсером был Saga Whiteblack. Число просмотров видеоклипа в интернете превысило 1 млрд, а тираж сингла превысил 4 млн в мире. Песня получила несколько наград, включая Billboard Music Awards, Latin Grammy Awards и Latin American Music Awards.

История 
«El Perdón» достиг позиции № 1 в хит-параде Hot Latin Songs (который возглавляла рекордные 30 недель с 21 марта по 10 октября 2015 года) и позиции № 1 в американском хит-параде Latin Pop Songs журнала Billboard. Тираж сингла превысил 2 млн копий в США, а в мире более 4 млн. Песня получила множество номинаций и несколько наград, включая Billboard Music Awards, Latin Grammy Awards, Latin American Music Awards, 4th Your World Awards и Lo Nuestro Awards.

Чарты

Еженедельные чарты

Награды и номинации

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 1 млрд просмотров)

Песни 2016 года
Песни на испанском языке
Песни Энрике Иглесиаса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs